Slovo koncovka má několik významů:

 koncovka (hudební nástroj) – dřevěný, dechový nástroj, podobný píšťale
 koncovka (mluvnice) – zakončení slov, které se při skloňování a časování mění
 koncovka (technika) – koncový díl
 koncovka (sport) – zakončení hry
 šachová koncovka
 koncovka (go)
 koncové světlo u dopravních prostředků

Externí odkazy